Phantasm (Bridge), een compositie van Frank Bridge
Phantasm (stripfiguur), een kortstondig lid van de New Teen Titans
Films uit de Phantasm-filmreeks van Don Coscarelli:
Phantasm (film), een horrorfilm uit 1979
Phantasm II (1988)
Phantasm III: Lord of the Dead (1994)
Phantasm IV: Oblivion (1998)
Batman: Mask of the Phantasm (1993)
Phantasms (Star Trek: The Next Generation), een tv-aflevering
Phantasm (muziekgroep), Britse muziekgroep
Phantasm (band), een thrashmetalband uit Los Angeles
Phantasm (computerspel), een computerspel in het genre actiespel of simulatiespel
Phantasm Records, een platenlabel